Mozzetta – mantellina corta portata dagli alti ecclesiastici 
 Armando Mozzetta – ex calciatore italiano
 Giovanni Mozzetta – architetto italiano